Niemcy:
 Büdesheim – dzielnica Bingen am Rhein
 Büdesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
Zobacz też:
 Erbes-Büdesheim